I Всемирные игры прошли в г. Санта-Клара (Калифорния) с 25 июля по 3 августа 1981 года. В соревнованиях по 18 видам спорта приняли участие 1265 спортсменов.

Дисциплины 
Соревнования прошли по 89 дисциплинам (в том числе - трем показательным). 

     Показательные виды спорта

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IWGA

1981